Grøn steht für:

 Arne Grøn, dänischer Philosoph
 Ole Grøn, dänischer Archäologe und Ethnoarchäologe
 Grøn der Jäger, sagenhafter dänischer König

Siehe auch:
 Gron